ЖБК Динамо (Но) в сезоне 2015/2016 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу в сезоне 2015/2016.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Премьер-лиге команда Динамо-ГУВД заняла 9-е место, тем самым остановилась в шаге от плей-оффа. В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала, где проиграла «УГМК». В еврокубках не участвовала.

По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки (средний показатель):
 «больше всех очков» — Ноэми Майомбо (14,9);
 «лучшая по атакующим передачам» — Фируза Бекметова (6,8);
 «лучшая по подборам» — Ноэми Майомбо (4,3).

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Хронология событий 
 6 августа — 2 сентября 2015 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске и Бердске.

 3 сентября 2015 г. Баскетбольный клуб меняет название на «Динамо» Новосибирская область.

 4 — 6 сентября 2015 г. «Динамо» участвовало в турнире «Кубок Губернатора Курской области», где заняло 3-е место: «Динамо (К)» — 75:56 (Доровских 18 оч.),  «Горизонт» — 45:58 (Ланглуа 11 оч.), «Динамо (М)» — 70:60.

 16 сентября 2015 г. На пресс-конференции с журналистами руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Вячеслав Братцев поставил задачу команде, как минимум, попасть в плей-офф и в общем зачёте в чемпионате страны занять место не ниже 7-го 

 8 октября 2015 г. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с игроками и руководством команды «Динамо», где было озвучено, что с нынешнего сезона финансирование команды ведется за счет бюджета Новосибирской области.

 16 декабря 2015 г. Главный тренер баскетбольного клуба Дмитрий Дударев отстранен от должности главного тренера основного состава, обязанности главного тренера исполняет Дмитрий Шумихин.

 18 января 2016 г. Разыгрывающая молодежной команды УГМК Елизавета Комарова до конца сезона арендована «Динамо».

 01 февраля 2016 г. форвард Ксения Андреева отправлена в аренду «Нике».

 04 марта 2016 г. По договоренности с клубом центровая Кайла Александер перешла в «Спарту энд К».

 10 марта 2016 г. Клуб подписал контракт до конца сезона 2016/17 с форвардом «Спарты энд К» Аделиной Абайбуровой.

 29 апреля 2016 г. Клуб продлил контракт на следующий сезон с нынешним главным тренером команды Дмитрием Шумихиным.

 2 мая 2016 г. «Динамо» завершила сезон, проиграв серию за 5-е место «МБА». Итоговый результат в чемпионате России сезона 2015/16 — 6-е место.

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

1/4 финала

Матчи за 5 - 8-е места

Матч за 5-е место

Кубок России

2 этап

Состав 

 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Дмитрий Дударев (отстранен 16.12.2015), назначен Дмитрий Шумихин
 Тренеры — Галина Кожевникова

Динамо - 2

Суперлига. Второй дивизион

Группа Б 

• указываются игроки «Динамо-2»

Турнирная таблица

Игры за 9 — 12-е места

Итоговая таблица

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Андрей Волков

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск